АДГ — многозначная аббревиатура:

 Алкогольдегидрогеназа — фермент класса дегидрогеназ.
 Антидиуретический гормон — пептидный гормон гипоталамуса.
 Альтернатива для Германии — консервативная и евроскептическая политическая партия в Германии.
 Аварийный дизель-генератор — источник аварийного электроснабжения.